El término Entropía (tendencia natural de la pérdida del orden) puede referirse a:

 En física y química a:
 Entropía termodinámica, una magnitud que mide la parte de la energía que no puede utilizarse para producir un trabajo; es el grado de desorden que poseen las moléculas que integran un cuerpo, o también el grado de irreversibilidad alcanzada después de un proceso que implique transformación de energía.
 Entropía de formación, la diferencia de entropía en el proceso de formación de sustancias a partir de sus elementos constituyentes.
 Entropía de Kolmogórov, objeto o dimensión estudiado en la física y matemáticas a partir de las homotecias.

 En astrofísica y cosmología a:
 Entropía de los agujeros negros

 En lingüística (y especialmente en semiótica) a:
 Entropía, el nivel o grado de información discursiva frecuentemente ponderado por la cantidad de lexemas, así se considera que un discurso con muchos neologismos es más entrópico que uno con pocos neologismos (notar que el mayor grado de neologismos puede aportar más información pero también -si es exagerado- caos en la información).

 En teoría de la información a:
 Entropía en la información, o entropía de Shannon, el grado de incertidumbre que existe sobre un conjunto de datos.
 Entropía de Alfred Rényi.
 Entropía condicional

 En computación a:
 Entropía es la aleatoriedad recogida por un sistema operativo o una aplicación para su uso en criptografía.
 Entropia Universe, un videojuego de rol multijugador masivo en línea.

 En matemática a:
 Entropía topológica, la correspondiente a la cantidad real asociada a todo sistema topológicamente dinámico.
 Entropía métrica, la correspondiente a la cantidad real asociada a todo sistema dinámico mensurable.

 En ecología a:
 entropía, medida asociada a la biodiversidad.

 En música a:
 Entropia, álbum del grupo sueco Pain of Salvation.
 Entropia, álbum del grupo chileno Invernadero.
Entropía, álbum del mexicano Humbe

Enlaces externos